Storchenhaus steht für:
 Storchenhaus (Blankenburg)
 Storchenhaus (Raiding)

 Storchenhaus (Sindelfingen)